Branč může označovat:

 Branč (okres Nitra) – obec v okrese Nitra na Slovensku
 Branč (hrad) – zřícenina hradu poblíž obce Podbranč na Slovensku